Amerikai Egyesült Államok
River Ridge (Monroe megye, Alabama)
River Ridge (Pike megye, Alabama)
River Ridge (Indiana)
River Ridge (Louisiana)